Перші сіяні Енн Сміт і Пола Сміт виграли титул і грошову нагороду за нього $9,600, у фіналі перемігши пару Вірджинія Рузічі і Рената Томанова з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Енн Сміт /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Лора Дюпонт /  Джоанн Расселл (півфінал)
 Вірджинія Рузічі /  Рената Томанова (фінал)
 Леле Форуд /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1980